La reptation est le mode de locomotion des serpents.
La reptation désigne différents processus géologiques.